UEFA European Under-19 Football Championship — чемпионат Европы по футболу среди юношей до 19 лет. Состоялся в 2009 году в Украине в городах Донецк и Мариуполь. В турнире имели право принимать участие игроки, родившиеся только после 1 января 1990 года.
Чемпион — сборная Украины.

Инфраструктура

Города и стадионы 

Тренировочными базами были:

Организация 
В Мариуполе в 14 пунктах размещались 22 информационных центра, в которых работали 176 волонтеров. С целью решения вопросов транспортного обеспечения в городе были разработаны 83 схемы городских маршрутов движения для участников и болельщиков Евро-2009. Данные схемы предусматривали передвижение как команд и VIP-гостей, так и болельщиков чемпионата к VIP-зонам, гостиницам, стадионам, тренировочным базам, транспортным узлам, фан-зоне. В Донецке в 17 пунктах было расположено 27 информационных центров, где работали 232 волонтера, в том числе с резервом.

Квалификация 
Квалификация на финальную часть турнира прошла в два этапа. Квалификационный раунд 1 — для всех стран, элитный квалификационный раунд — для победителей 1-го квалификационного раунда.
 Квалификационный раунд 1
 Квалификационный раунд 2

Арбитры 

Хорватский линейный арбитр Робертино Дуела во время одной из тренировок потерял сознание и был госпитализирован с инсультом в одной из донецких клиник, а через два дня вернулся домой.

Жеребьёвка 
Жеребьевка чемпионата, в котором принимали участие восемь юношеских сборных, состоялась 12 июня 2009 года в донецком отеле «Донбасс Палас». Команды, разбитые на две группы, на стадионах Донецка и Мариуполя по круговой системе выявили участников полуфиналов. Финальный матч был назначен на 2 августа 2009 года на РСК «Олимпийский».

Участники

Составы

Турнир

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Статистика

Посещаемость 
 Общая посещаемость — 
 Средняя посещаемость — 6673

В финальном матче Евро-2009 был побит рекорд посещаемости одного матча — она составила  человек, в то время как предыдущий самый посещаемый матч состоялся во время финала в 2002 году, проходившем в Норвегии —  человек.
На чемпионате был также установлен рекорд общей посещаемости турнира.

Победы и поражения 
 Наибольшее число побед — 3 (Украина)
 Наименьшее число побед — 0 (Словения, Турция)
 Наибольшее число поражений — 2 (Испания, Словения, Турция)
 Наименьшее число поражений — 0 (Украина)

Карточки 
  — 80
  — 9
 Первая жёлтая карточка —  Адем Ляйич в матче против сборной Франции
 Первая красная карточка —  Бобан Йович в матча против сборной Украины
 Наибольшее количество желтых карточек — 14 (Франция)
 Наименьшее количество жёлтых карточек — 5 (Испания)

Цифры 
 Общее количество забитых мячей — 40
 Среднее количество голов в матче — 2.67
 Лучший бомбардир —  Натан Делфаунсо (4 гола)
 Наибольшее количество мячей, забитых командой — 13 (Англия)
 Наименьшее количество мячей забитых командой — 2 (Словения, Турция)
 Наибольшее количество мячей, пропущенных командой — 7 (Словения)
 Наименьшее количество мячей, пропущенных командой — 3 (Украина)
 Первый гол турнира —  Джозеф Мэтток в ворота сборной Швейцарии
 Последний гол турнира —  Дмитрий Коркишко в ворота сборной Англии
 Самый быстрый гол —  Евгений Шахов в ворота сборной Сербии на 48-й секунде
 Самый поздний гол —  Натан Делфаунсо в ворота сборной Франции на 105-й минуте
 Первый дубль —  Милан Миланович в матче против сборной Испании

Лучшие бомбардиры 

В скобках указаны голы с пенальти

Факты 

 Украина стала первой сборной, которая победила на домашнем турнире.
 В финальном матче турнира сборная Англии выступала с чёрными траурными повязками в память о недавно погибшем Бобби Робсоне.
 Самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы до 19-ти лет был забит сборной Украины в ворота сборной Сербии, на 48-й секунде отличился Евгений Шахов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футбол в Европе в 2009 году
Футбол
Футбол
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол
Международные соревнования по футболу на Украине
Футбол
ЧЕ
Футбол в Донецке
Футбол